Feeney ist der Familienname folgender Personen:

 Adam Feeney (* 1985), australischer Tennisspieler
 Alexandra Feeney (* 1989), australische Bogenschützin
 Brendon Feeney, US-amerikanischer Balletttänzer
 Brian Feeney (~1960), kanadischer Flugzeugkonstrukteur
 Carol Feeney (* 1964), US-amerikanische Ruderin
 Chuck Feeney (Charles Francis Feeney; * 1931), US-amerikanischer Unternehmer und Philanthrop
 Dan Feeney (* 1994), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 Daniel Joseph Feeney (1894–1969), US-amerikanischer Geistlicher, Bischof von Portland
 David Feeney (* 1970), australischer Politiker
 Denis Feeney (* 1955), neuseeländischer Klassischer Philologe
 Ger Feeney (1954–2010), irischer Gaelic-Football-Spieler
 Geraldine Feeney (* 1957), irische Politikerin
 Jim Feeney (1921–1985), irischer Fußballspieler
 Lee Feeney (* 1978), nordirischer Fußballspieler
 Leonard Feeney (1897–1978), katholischer Priester und Jesuit
 Mark Feeney (* 1957), US-amerikanischer Filmkritiker und Journalist
 Mary Anne Feeney, amerikanische Journalistin und Event-Organisatorin
 Ray Feeney, US-amerikanischer Unternehmer
 Tom Feeney (* 1958), US-amerikanischer Politiker
 Warren Feeney (* 1981), nordirischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Feeney Col, Gebirgspass im Marie-Byrd-Land, Antarktika
 Feeney Peak, Berg im Marie-Byrd-Land, Antarktika
 Feeney Ridge, Gebirgskamm im Viktorialand, Antarktika